Ялден () — это фамилия:

  (1740—1824) — английский игрок в крикет.
  (1670—1736) — английский поэт.
  (1940—2013) — английский зоолог.
 Ялден, Максвелл Фримен (1930—2015) — канадский дипломат.